

Codici 
 dmx – codice ISO 639-3 della lingua dema

Elettronica 
 DMX – abbreviazione dei Digital MultipleX o DMX512, protocollo di comunicazione

Musica 
 DMX  – rapper statunitense
 DMX – importante agenzia di promozione musicale con sede ad Austin in Texas